Мо́нино — ряд топонимов в России:

Населённые пункты 
 Монино — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Монино — посёлок городского типа в Щёлковском районе Московской области.
 Монино — деревня в Великолукском районе Псковской области.
 Монино — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Монино — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Монино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Монино — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Монино — посёлок в Нелидовском районе Тверской области.

Другое 
 Монино — железнодорожная станция Ярославского направления Московской железной дороги.
 Монино — военный аэродром в Московской области.

См. также 
 Городское поселение Монино
 Монин